The Rose That Grew from Concrete (1999) er en samling digte skrevet mellem 1989 og 1991 af Tupac Shakur, udgivet af MTV Books. Forordene er skrevet af Shakur's mor Afeni Shakur, og Nikki Giovanni mens introduktionen er skrevet af, Leila Steinburg.

Indhold 

 Acknowledgments

 Forord af Afeni Shakur

 Forord: Tupac, C U in Heaven af Nikki Giovanni

 Introduktion af Leila Steinberg

THE ROSE THAT GREW FROM CONCRETE

 The Rose That Grew from Concrete

 In the Depths of Solitude

 Sometimes I Cry

 Under the Skies Above

 Life Through My Eyes

 When Ure Heart Turns Cold

 Untitled

 The Eternal Lament

 Only 4 the Righteous

 What of Fame?

 The Shining Star Within!

 Starry Night

 If I Fail

 What Is It That I Search 4

 The Fear in the Heart of a Man

 God

NOTHING CAN COME BETWEEN US

 Nothing Can Come Between Us

 My Dearest One!!

 If There Be Pain...

 Things That Make Hearts Break

 Black Woman

 And Still I Love U

 The Mutual Heartache?

 1st Impressions

 A Love Unspoken

 Forever and Today

 When I Do Kiss U

 Carmencita of the Bronx!

 Untitled

 Love Is Just Complicated

 Elizabeth

 I Know My Heart Has Lied Before

 From First Glance

 1 for April

 Wife 4 Life

 Tears from a Star

 March 1st — The Day After April

 Why Must U Be Unfaithful

 The Power of a Smile

 Genesis (The Rebirth of My Heart)

 Love Within a Storm

 What Can I Offer Her?

 Jada

 The Tears in Cupid's Eyes

 Cupid's Smile II

 What I See!

 In the Midst of Passion

 2 People with 1 Wish

 Hours Pass By

JUST A BREATH OF FREEDOM

 Just a Breath of Freedom

 For Mrs. Hawkins

 The Sun and the Moon

 "Fallen Star"

 Government Assistance or My Soul

 Family Tree

 Or My Soul

 When Your Hero Falls

 Untitled

 "U R Ripping Us Apart!!!"

 A River That Flows Forever

 Can U C the Pride in the Panther

 Tears of a Teenage Mother

 "Where There Is a Will...."

LIBERTY NEEDS GLASSES

 Liberty Needs Glasses

 How Can We Be Free

 The Promise

 And 2morrow

 No-Win

 The Unanswerable?

 Nightmares

 So I Say GOODBYE

 In the Event of My Demise

Kilder 

Litteratur i 1999
Tupac Shakur
Digte